Renzo Suozzi – ex calciatore italiano
 Tom Suozzi – politico statunitense